Die Hovedserien 1953/54 war die zehnte Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die sechste Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 26. Juli 1953 und endete mit dem Finalspiel am 27. Juni 1954.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in einem Finalspiel zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
Skeid Oslo und Fredrikstad qualifizierten sich erst am letzten Gruppenspieltag für das Finale. Fredrikstad setzte sich dabei mit 2:1 durch und wurde zum sechsten Mal norwegischer Meister.

Von den Aufsteigern mussten Geithus IL, Moss FK und Nordnes IL wieder absteigen. Nur SK Freidig konnte sich in der Hovedserien halten.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Statistiken 1953/54

Fußballsaison 1953/54
Eliteserien-Saison (Fußball)